Тление: 
 Тление — особый вид медленного горения.
 Тление — процесс разложения азотсодержащих органических соединений (белков, аминокислот), в результате их ферментативного гидролиза под действием аммонифицирующих микроорганизмов.